

Personnes 
 Bernard Sarrette (1765-1858) : compositeur français, fondateur du conservatoire de musique de Paris ;
 Paul Sarrette (1920-1944) : agent français du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale.

Odonymes 
 La rue Sarrette à Bordeaux ;
 La rue Sarrette à Paris ;
 Le chemin Bernard-Sarrette à Toulouse.

Autres 
 Sarrette des teinturiers ou serratule des teinturiers, plante herbacée de la famille des Asteracées.

Homonymie